Закорецкий — фамилия; имеет женскую форму Закорецкая.
 Закорецкий, Владимир Николаевич (род. 1954) — заместитель Председателя Верховного Совета Крыма в 2005—2006.
 Закорецкая, Валентина Николаевна (1947—2010) — советская и украинская спортсменка-парашютистка.